Вячеслав Кириленко: Кириленко, Вячеслав Анатольевич (род. 1968) — политический и государственный деятель Украины.
 Кириленко, Вячеслав Владимирович (род. 1951) — российский гандбольный тренер.